Pingeot peut désigner :
 Anne Pingeot (1943-), historienne de l'art française, mère de la suivante ;
 Mazarine Mitterrand Pingeot (1974-), écrivain français et professeur agrégée de philosophie, fille de la précédente.